Caro hace referencia a varios artículos:

Economía
 Caro, como sinónimo de costoso, véase Coste.

Lugares
 Caro (Morbihan), localidad francesa de Bretaña.
 Caro (Míchigan), localidad estadounidense de Míchigan.
 Çaro, localidad francesa del departamento de Pirineos Atlánticos.

Personas
 Caro, emperador romano.
 Caro de Boesi, apellido de un cantante venezolano de los siglos XVIII-XIX.
 Caro de Segeda (? - 153 a. C.), jefe militar celtíbero de siglo II a. C.
 Caro Ibarra (1980-), actriz y conductora argentina.
 Caro Emerald (1981-), cantante de música Jazz holandesa.

 José Alfredo Caro, botánico argentino que utiliza la abreviatura científica Caro.
Apócope del nombre propio Carolina.

Cine
 Caro diario, en castellano "Querido diario", película de director italiano Nanni Moretti.

Acrónimo
 CARO, acrónimo de Computer Antivirus Research Organization, organización para el estudio de los antivirus informáticos.